Die Abkürzung PQM steht für:
 Pädagogisches Qualitätsmanagement (Qualitätsentwicklung und -sicherung in Deutschen Auslandsschulen)
 Personal Qualitäts-Management (Wissensbilanz)
 Profiling- und Qualifikations-Management (Humankapitalberechnung und bei Bewerbungstraining)
 Projekt- und Qualitätsmanagement (Multiprojektcontrolling und Qualitätsmanagement)
 Prozessorientiertes Qualitätsmanagement (Beschreibung des Prozess-Lifecycle)
 Power Quality Management (Methoden und Maßnahmen zur Beherrschung von elektrischen, leitungsgebundenen Netzrückwirkungen)
 Pharmaceutical Quality Management

PQM